,  — посёлок в Японии, находящийся в уезде  округа Хидака губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат город Обихиро, посёлки Хидака, Ниикаппу, Мукава и село Симукаппу.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Cercidiphyllum japonicum, цветком — ландыш.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки префектуры Хоккайдо